Mesopotamiá kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Mesopotamiá (ort i Grekland), Grekiska fastlandet, Fthiotis, 
 Áris, ort, Peloponnesos, Messenien, 
 Mesopótamo (vattendrag), 

Robotskapade Greklandförgreningar